Топонимы
 Красноярск — город в России, центр Красноярского края.
 Красноярск — аэропорт в Красноярске
 Красноярск-Северный — аэропорт в Красноярске
 Красноярск-Пассажирский — железнодорожная станция в Красноярске
 Красноярск-Северный — железнодорожная станция в Красноярске
 Красноярск-26 — другое название города Железногорска, Красноярский край.
 Красноярск-45 — другое название города Зеленогорска, Красноярский край.
 Красноярск-66 — другое название посёлка Кедровый, Красноярский край.
 Красноярск — название посёлка Красный Яр Астраханской области в XVII веке.
 Красноярск — село в Адамовском районе Оренбургской области.

 Корабли
 «Красноярск» — речной колёсный пароход, построенный в 1905 году.
 К-173 «Красноярск» — подводная лодка проекта 949А «Антей» (с 1993 по 2014 годы).
 К-571 «Красноярск» — подводная лодка проекта 885М «Ясень» (с 2014 года).

 Небесные тела
 Красноярск — железокаменный метеорит.
 (38046) Красноярск — астероид.

 Другое
 «Красноярск» — красноярская телерадиокомпания, филиал ВГТРК.